Kvalifikace ženské dvouhry French Open 2017 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Hrálo se mezi 22. až 26. květnem 2017 na antukových dvorcích areálu Stade Roland-Garros.

Účastnilo se jí devadesát šest hráček, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo třináct do navazujícího ženského singlu. Dvanáct řádně a Tunisanka Ons Džabúrová jako tzv. šťastná poražená, když nahradila odhlášenou Němku Lauru Siegemundovou. Ta si ve druhém kole norimberského turnaje přivodila zranění kolena a byla z dvorce odnesena na nosítkách.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastná poražená 
  Ons Džabúrová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2017